Edmond Humeau (1907-1998), poète et résistant français ;
 Philippe Humeau, facteur de clavecin français ;
 Romain Humeau (né en 1971), musicien multi-instrumentiste français ;
 Thierry Humeau (né en 1961), céiste français.